Мариинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Мариинская волость (Атбасарский уезд) — в составе Акмолинской области
 Мариинская волость (Барнаульский уезд) — в составе Томской губернии
 Мариинская волость (Мариинский уезд) — в составе Томской губернии
 Мариинская волость (Одесский уезд) — в составе Херсонской губернии